Сьоме небо (поп-гурт, Україна) — український жіночий поп-гурт, що існував у 2008–2009 роках.
 Сьоме небо (фільм, 1927) — (англ. Seventh Heaven) — німий художній фільм Френка Борзейгі. Перший фільм, удостоєний «Оскара» за найкращу режисуру
 Сьоме небо (фільм, 1971) — радянський художній фільм 1971 року (Мосфільм, реж. Едуард Бочаров).
 Сьоме небо (серіал) — (англ. 7th Heaven) — американський драматичний серіал виробництва Warner Bros.